Открытый чемпионат Делрей-Бич 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 17 по 23 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марин Чилич выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кевин Андерсон сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Братья Брайаны выигрывают 1-й совместный титул в сезоне и 94-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2014 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Февраль 2014 года
2014